Rusa I, rei d'Urartu (735-713 aC).
 Rusa II, rei d'Urartu (680-675 aC).
 Rusa III, rei d'Urartu (670-646 aC).
 Rusa o arusha-chini, llengua bantu de Tanzània parlada pel poble chaga